Fritz Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Fritz Michaelis (Politiker) (Friedrich Michaelis; 1887–1968), deutscher Werkmeister und Kommunalpolitiker
 Fritz Michaelis (Widerstandskämpfer) (1897–nach 1949), deutscher Polizeiwachtmeister und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime

Siehe auch
 Friedrich Michaelis